L'albero della vita è un elemento ricorrente in diverse religioni, mitologie e filosofie del mondo.

Arte 
Albero della Vita – dipinto barocco del 1653 di Ignacio de Ries
Albero della Vita – dipinto del 1305-1310 circa di Pacino di Buonaguida
Albero della vita – Fregio di Palazzo Stoclet a Bruxelles, di Gustav Klimt
Albero della vita – raffigurato nel mosaico di Otranto a opera del monaco Pantaleone ed eseguito tra il 1163 e il 1165
 Albero della Vita – raffigurato nell'affresco nella basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo
Albero della vita – raffigurato nella chiesa di San Silvestro a Tuscania
Albero della vita – raffigurato nel duomo di Monza opera di Giuseppe Arcimboldi e Giuseppe Meda
Albero della vita – raffigurato nella basilica di Santa Croce a Firenze opera di Taddeo Gaddi.
Albero della Vita – ideato da Marco Balich come simbolo del Padiglione Italia a EXPO 2015, poi diventata opera d'arte permanente, visitabile dal 2016 a Milano
Albero della vita – scultura in ceramica tradizionale del Messico

Cinema 
L'albero della vita (Raintree County) – film del 1957 di Edward Dmytryk che ottenne 4 nomination al premio oscar dal romanzo omonimo del 1948;
The Tree of Life (L'albero della vita) – film del 2011 di Terrence Malick;
The Fountain - L'albero della vita (The Fountain) – film del 2006 di Darren Aronofsky.

Esoterismo 
 Albero della vita – albero che si trovava nell'Eden insieme all'albero della conoscenza del bene e del male
 Albero della vita – concetto della cabala
 Binah – sefirah conosciuta nella cabala ebraica

Letteratura 
L'albero della vita (Raintree County, 1948) – romanzo di Ross Lockridge Jr.
L'albero della vita – libro di Hermann Hesse
L'albero della vita – libro di Louis de Wohl
L'albero della vita (The Tree of Life) – libro di Hugh Nissenson
L'albero della vita – romanzo di David Duncan
L'albero della vita (The Saliva Tree, 1966) – romanzo di fantascienza di Brian W. Aldiss
L'albero della vita – romanzo di Christian Jacq.

Altro 
 Albero della Vita (Albero di Tule o El Arbol del Tule) – l'albero più grande al mondo, nei pressi di Oaxaca, in Messico
 Albero del Mondo – albero della mitologia indoeuropea
 Albero filogenetico – diagramma della filogenetica

Pagine correlate 
 Tree of Life